Туръя — топоним:
 Туръя — река в Ханты-Мансийском автономном округе России;
 Туръя — село в Княжпогостском районе Республики Коми России;
 Туръя — сельское поселение в Княжпогостском районе Республики Коми России.

См. также 
 Туръях